Сокращение MPK (латиницей) может означать:
 MPK (от  — «автоматический пистолет, укороченный») — вариант немецкого пистолета-пулемёта WaltherMP c укороченным стволом.
 MPK (от  — «милливатт на километр») — радиолюбительский диплом, вручаемый в Австралии.
 MPK — код IATA для  близ города Мокпхо в провинции Чолла-Намдо, Южная Корея.

См. также 
  (кириллицей)